Augusto Tiezzi, direttore della fotografia italiano
Benedetto Tiezzi, detto "il Predicatore di Foiano", religioso italiano
Enzo Tiezzi accademico, politico e ambientalista italiano
Federico Tiezzi, attore, drammaturgo e regista teatrale italiano